Die Liste von Spielern des Club Deportivo Guadalajara umfasst im ersten Teil alle aus den bekannten Datenbanken nachvollziehbaren Spieler, die seit Einführung des Profifußballs in Mexiko (1943) für Deportivo Guadalajara (Chivas) gespielt haben. Im zweiten Teil werden Spieler aufgeführt, die dem Verein im Zeitraum von dessen Gründung im Jahr 1906 bis zur Einführung des Profifußballs 1943 angehörten.

Folgende Datenbanken wurden für diese Zusammenstellung herangezogen:

1) Für die unvollständigen Mannschaftskader der Spielzeiten 1943/44 bis 1973/74:
 Die Mannschaftsaufstellungen für die die jeweils erste Begegnung im Profifußball der Pokal-Saison 1942/43 und der Meisterschaftssaison 1943/44 sowie der Pokalfinals 1948, 1951, 1954 und 1955.
 Die in den Saisonartikeln bei RSSSF aufgeführten Torschützen (inkl. Eigentoren).
 Die (unvollständigen und teilweise fehlerhaften) Mannschaftskader bei worldfootball.net
 Der Bericht von Joel González: Los desconocidos del Rebaño (Die unbekannten Spieler von Chivas) (spanisch; Artikel vom 26. Oktober 2012)
 Vollständige Mannschaftskader sind für diesen Zeitraum nur bei den insgesamt 8 gewonnenen Meistertiteln bekannt: Liste der Meistermannschaften von Deportivo Guadalajara.

2) Für die vollständigen Mannschaftskader der Saison 1974/75:
 Guillermo Fonseca: Chivas in der Saison 1974/75 bei Archivosfutmex.com (spanisch; Artikel vom 12. Dezember 2016)

3) Für die vollständigen Mannschaftskader seit der Saison 1975/76 (mit Ausnahme der Sondersaison 1985/86):
 Die Mannschaftskader von Chivas bei Mediotiempo

4) Eine ziemlich komplette Spielerliste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
 CD Guadalajara – List of Players bei RSSSF

5) Weitere Quellennachweise sind unter den Einzelnachweisen am Ende dieser Liste zu finden.

Legende 
 Name: Die Spieler wurden nach dem Schema Nachname, Vorname eingeordnet.
 Spitzname: Gibt den Spitznamen des jeweiligen Spielers – sofern vorhanden bzw. bekannt – an.
 Geburt/Tod: Gibt das Geburts-(und ggfs. Todes-)jahr an.
 Position: Nennt die Position, auf der der Spieler vorwiegend eingesetzt wurde.
 Vereinszugehörigkeit: Gibt den Zeitraum an, in dem der Spieler im Profikader der 1. Mannschaft stand.
 Spiele: Anzahl der Ligaspiele, die der Spieler für Deportivo Guadalajara bestritten hat (bei noch aktiven Spielern von Chivas nicht genannt).
 Tore: Anzahl der Ligatore, die der Spieler für Deportivo Guadalajara erzielt hat (bei noch aktiven Spielern von Chivas nicht genannt).
 Stand: Die Liste der berücksichtigten Spieler befindet sich auf dem Stand 31. Juli 2022.

Spieler

Spieler in der Amateurepoche 
In der folgenden Rubrik findet sich eine Auswahl von Spielern des Vereins von der Gründung im Jahr 1906 bis zur Einführung des Profifußballs 1943. Die angegebenen Jahre der Vereinszugehörigkeit bilden nur die bekannten Daten ab. Etliche Spieler dürften dem Verein über einen längeren Zeitraum angehört haben, als in der Tabelle angegeben. Weil der Verein seit Einführung des Profifußballs keine ausländischen Spieler verpflichtet hat und in der Amateurepoche nicht allzu viele Ausländer (die meisten davon Franzosen) für den Verein gespielt haben, sind zur besseren Übersicht bei allen ausländischen Spielern die Flaggen ihrer jeweiligen Nationalität hinzugefügt. Zu einigen Spielern sind (bisher) nur die Familiennamen und allenfalls der erste Buchstabe des Vornamens bekannt. Aufgeführt werden nur Spieler, deren vollständiger Name bekannt ist. (Achtung! Die alphabetisch sortierte Liste befindet sich derzeit noch im Aufbau)

Einzelnachweise 

!
Guadalajara Deportivo
Fussballspieler Guadalajara Deportivo
Guadalajara Spieler